Телль — фамилия и топоним.
 Телль (тель, тепе) — холм на месте древнего поселения.
 Абдулла Телль (1918—1973) — иорданский военный и политический деятель, военный губернатор Восточного Иерусалима.
 Вильгельм Телль — легендарный народный герой Швейцарии.

См. также 
 Тель-Авив (значения)
 Телль-Атлас
  (стр. значений)